

Хелештень () — комуна у повіті Ясси.
 Хелештень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Хелештень.

Хелештень () — село у Ніспоренському районі.